Гусако́в — русская фамилия; имеет женскую форму Гусакова. Происходит от слова гуса́к.

Известные носители:

Мужчины

А 
 
 Гусаков, Алексей Гаврилович (род. 1939) — Герой Советского Союза.
 Гусаков, Андрей Георгиевич (1857—1928) — русский правовед.
 Гусаков, Аркадий Власович (1918—1999) — советский хозяйственный и государственный деятель, Герой Социалистического Труда.

Б

В 
 
 Гусаков, Виктор Никанорович (1911—?) — советский инженер-строитель.

Г 
 Гусаков, Глеб Владимирович (род. 1966) — писатель-фантаст, вместе с соавтором Александром Вячеславовичем Христовым известен под псевдонимом Ярослав Веров.

Д

Н

П 
 Гусаков, Пётр Евтихиевич (1920—1995) — Герой Советского Союза.

Ю 
 Гусаков, Юрий Михайлович (род. 1969) — российский футболист.

Женщины 
 Гусакова, Мария Ивановна (1931—2022) — советская лыжница, олимпийская чемпионка (1960).

См. также 
 Братья Гусаковы — советский дуэт братьев-чечёточников.
 Гусев
 Гусаков — село в Мостисском районе Львовской области Украины.